Имянликулевский сельсовет — муниципальное образование в Чекмагушевском районе Башкортостана.
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Состав 
с. Имянликулево,

с. Верхний Аташ,

д. Земеево.

На территории сельсовета существовал Посёлок Имянликульской МТС.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Чекмагушевского района
Сельские поселения Башкортостана